María Beatriz de Saboya (Turín, 6 de diciembre de 1792 - Padua, 15 de septiembre de 1840) fue una princesa saboyana que se convirtió por matrimonio en duquesa de Módena y Reggio.

Infancia 
María Beatriz era la hija mayor del rey Víctor Manuel I de Cerdeña y de su esposa, la archiduquesa María Teresa de Austria-Este.
Sus abuelos maternos eran el archiduque Fernando Carlos de Austria y la princesa María Beatriz de Este, heredera de Módena. Fernando era el décimo cuarto hijo y tercer varón de los emperadores Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico y de María Teresa I de Austria. María Beatriz era la hija mayor del duque Hércules III de Este y de María Teresa Cybo-Malaspina, princesa de Carrara. Era, por tanto, sobrina de la reina María Antonieta.

En diciembre de 1798, María Beatriz, de seis años, dejó Turín con sus padres y tíos para escapar de las guerras de revolución francesa y las guerras napoleónicas. Huyeron a Parma, y luego a Florencia, a la corte de su tío materno, Fernando III de Toscana. En febrero de 1799, cuando el ejército de la primera república bajo el mando de Napoleón Bonaparte ocupó Florencia, se establecieron en Cerdeña, el último dominio del reino de dicho nombre. Pasaría la mayor parte de su tiempo en Cagliari durante los siguientes trece años, donde fue criada por su madre en el respeto de la religión católica y recibió una educación clásica en casa.

Matrimonio e hijos 

En 1810, Francisco, archiduque de Austria-Este, pidió la mano de María Beatriz. Para ese momento su padre ya era rey de Cerdeña desde hace diez años. Ella era su sobrina, ya que su madre era su propia hermana. Temiendo el pecado del incesto, este matrimonio fue rechazado al principio por la madre del novio y al mismo tiempo la abuela de la novia. 

María Beatriz finalmente consintió llorando el matrimonio con su tío, como recuerda el diario de su "camarera", Mónica Borrón. El matrimonio se planeó de acuerdo con los objetivos dinásticos de su marido, según los cuales la familia Saboya no seguía la ley sálica y, por lo tanto, ella podía aspirar al trono de Cerdeña. Tras recibir una dispensa especial para su casamiento de parte del papa Pío VII, la boda se celebró en la Catedral de Cagliari el 20 de junio de 1812.

La pareja no hizo ninguna luna de miel durante meses, para estar cerca de la reina María Teresa, la cuál esperando en el nacimiento de su última hija, María Cristina, la futura reina consorte de las Dos Sicilias. Francisco, desde su matrimonio en adelante, nunca pasó muchos días lejos de su joven esposa, con quien iba al teatro, a los bailes de la ciudad, y a quien daba paseos frecuentes lecciones. A veces, en su diario, escribía que caminó con María Beatriz por las murallas de Cagliari, concluyendo con frases como: "La noche fue hermosa".

El matrimonio salió de Cerdeña el 15 de julio de 1813 hacia la isla de Zakynthos, y luego navegó hacia Trieste frente a la costa este del mar Adriático, llegando finalmente a Viena por tierra, donde vivirían primeramente. Su esposo se convirtió en Francisco IV, duque de Módena, Reggio, y Mirandola el 14 de julio de 1814, haciendo su entrada en Módena al día siguiente. Tras la invasión de Joaquín Murat durante los Cien Días, huyeron de Módena hasta el 15 de mayo de 1815.

Al convertirse en duquesa, María Beatriz prestó especial atención a las obras de misericordia y patrocinaba las instituciones de la iglesia. El 24 de mayo de 1815, en vísperas del Corpus Christi, el papa Pío VII, que bendijo su matrimonio, visitó a los duques en Módena. Después de cinco años en los cuáles se negaría a consumar el matrimonio, finalmente fueron padres de cuatro hijos:

 María Teresa (14 de julio de 1817-25 de marzo de 1886), casada con Enrique de Francia, conde de Chambord; sin descendencia.
 Francisco V (1 de junio de 1819-20 de noviembre de 1875), el último duque de Módena. Contrajo matrimonio con la princesa Aldegunda de Baviera; tuvieron una hija muerta en la infancia.
 Fernando Carlos (20 de julio de 1821-15 de diciembre de 1849), contrajo matrimonio con Isabel Francisca, archiduquesa de Austria (hija del archiduque José Antonio de Austria y de su tercera esposa, María Dorotea de Wurtemberg); tuvieron una hija.
 María Beatriz (13 de febrero de 1824-18 de marzo de 1906), contrajo matrimonio con Juan de Borbón, conde de Montizón, pretendiente carlista al trono español; tuvieron descendencia.

Años siguientes 
Con la muerte de su padre el 10 de enero de 1824, María Beatriz resultó reconocida por los jacobitas como “María III de Inglaterra, Francia e Irlanda y II de Escocia”. Los números reales en Inglaterra son una referencia a la creencia de los jacobitas de que María I de Escocia había sido la sucesora por derecho de su prima, María I de Inglaterra, como María II de Inglaterra. Ellos consideraban que Isabel I de Inglaterra era hija ilegítima de Enrique VIII y una usurpadora del trono. Ella nunca persiguió activamente ninguno de sus dos reclamos.

A principios de febrero de 1831, María Beatriz tuvo que huir de Módena nuevamente por un corto tiempo como resultado del estallido de una revolución con su familia, pero fue repatriada aproximadamente un mes después con el apoyo militar de Austria.

Últimos años y muerte 
En los últimos años de su vida, María Beatriz prefirió residir en el Castillo del Catajo, que sirvió de residencia de verano, que en el Palacio Ducal de Módena. Aquí, en una lujosa villa construida por Francisco IV, a la que llamaron el "Castillo Nuevo", recibieron invitados reales y amigos.

Las ordalías sufridas durante los años de exilio de la duquesa, que también tenía un corazón débil, se convirtieron en la causa de su fin. Murió el 15 de septiembre de 1840, debido a una insuficiencia cardíaca. Su hijo, Francisco, fue el siguiente pretendiente jacobita. Su marido la sobrevivió por más de cinco años.

Distinciones honoríficas 
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. ()

Antepasados

Referencias 

Princesas de Cerdeña del siglo XVIII (casa de Saboya)

Princesas de Cerdeña del siglo XIX (casa de Saboya)

Archiduquesas de Austria por matrimonio

Pretendientes jacobitas
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Princesas de Módena por matrimonio
Nacidos en Turín
Fallecidos en la provincia de Padua
Duquesas consorte de Módena y de Reggio
Duquesas consortes del siglo XIX